Pfleiderer peut désigner :
 Otto Pfleiderer, un théologien protestant allemand
 Pfleiderer, une entreprise allemande